Elkland bezeichnet:

 Elkland (Band), US-amerikanische Indie-Pop-Band

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elkland (Missouri), im Webster County
 Elkland (Pennsylvania), im Tioga County